Arvid Mauritz Lindström – pittore svedese
 Bengt Lindström – pittore svedese
 Curt Lindström – allenatore di hockey su ghiaccio svedese
 Daniel Lindström – cantante svedese
 Fredrik Lindström – biatleta svedese
 Gunnar Lindström – atleta svedese
 Herbert Lindström – tiratore di fune svedese
 Inga Lindström, nata Christiane Sadlo – sceneggiatrice, scrittrice e giornalista tedesca
 Joakim Lindström – hockeista su ghiaccio svedese
 Mathias Lindström – calciatore finlandese
 Mattias Lindström – calciatore svedese
 Maria Lindström – tennista svedese
 Mikko Lindström – chitarrista finlandese
 Pia Lindström – giornalista svedese
 Rune Lindström – drammaturgo, attore e poeta svedese
 Ulla Lindstrom – modella e ballerina svedese
 Valter Lindström – cestista svedese
 Veli-Matti Lindström – saltatore con gli sci finlandese

Pagine correlate
Lindstrom
Lindstrøm